Saint-Mars-du-Désert (Loire-Atlantique)
 Saint-Mars-du-Désert (Mayenne)